Stoxx 50 steht für folgende Aktienindizes:

 STOXX Europe 50 mit Unternehmen aus Europa
 EURO STOXX 50 mit Unternehmen des Euro-Währungsgebiets